Cette page contient les pages d'homonymie de Vergne et Vergné.

Le vergne est une variété d'arbre plus connue sous le nom d'aulne.

Patronyme 

 Carole Vergne (né en 1985), escrimeuse française ;
 Jean-Christophe Vergne (né en 1965), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Jean-Éric Vergne (né en 1990), pilote automobile français ;
 Jean-Luc Vergne, administrateur de société français ;
 Jean-Pierre Vergne (1946-2014), réalisateur de cinéma français ;
 Marie-Blanche Vergne (1934-1989), chanteuse et actrice française ;
 Michèle Vergne (1943-), mathématicienne française, membre de l'Académie des sciences ;

Toponyme 

 Vergné, commune française de Charente-Maritime.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien